Le mot table peut faire référence aux notions suivantes :
 meuble destiné à la réunion de personnes en ameublement ;
 forme de sommaire : table des illustrations ou  pouvant servir d'index nominatif. ;
 la table en architecture et sculpture : lame (1694, vieilli), plaque de pierre, marbre ou métal destinée à une inscription : une table rase (table non gravée), table d'allège (établie dans l'allège sous une baie) ;
 tables de la Loi ;
 table ou tablette, support d'informations sculptées ou écrites : les Tables eugubines de Gubbio en Ombrie, la table de Peutinger ;
 table d'un cadran solaire : surface sur laquelle sont tracées les lignes horaires du cadran ou d'autres indications.
 au sens abstrait (vieilli), tableau de données, souvent sous une forme indicielle à deux entrées : table logarithmique, de Pythagore, de conversion, tableau informatique ; voir tableau synoptique et table numérique :
 table d'addition, de soustraction : sommes et différences pour les petits nombres ;
 table de multiplication : résultat de la multiplication de petits nombres entiers naturels. Il a existé aussi de très grosses tables pour les calculs comptables ;
 table de logarithmes ;
 table trigonométrique : valeur des sinus, cosinus, tangentes et cotangentes des angles (voir trigonométrie)  ;
 tables astronomiques : voir Éphéméride (astronomie) ;
 table de Cayley ;
 table de Karnaugh : sert à simplifier des équations logiques ou à trouver l'équation logique correspondant à une table de vérité ;
 table de Mendeleïev : voir Tableau périodique des éléments ;
 table de vérité : outil permettant de représenter un phénomène logique passif ;
 table de tir : table donnant la hausse à régler sur le canon en fonction de la charge de poudre, du poids de l'obus, de la distance à atteindre, de la force du vent, de l'altitude relative de la cible, etc. ;
 tables de décompression : tables utilisées en plongée sous-marine ;
 table de la mer : taxe sous l'ancien régime à Marseille, tirant son nom du registre des navires entrants et sortants ;
 table (base de données) ;
  instrument, construction ou meuble en forme de table, à usage spécifique :
 table d'orientation : table généralement située sur un point dominant, représentant une vue panoramique de la vision de son utilisateur et lui permettant de repérer des massifs, des monuments ;
 table de montage ;
 table de mixage ;
 table d'échecs, table à langer, table de ping-pong, table basse, table de chevet, table d'offrandes ;
 tables ou dalles de couverture d'un dolmen ;
 table d'harmonie d'un instrument à cordes ;
 la table est la partie carré de la tête du marteau qui sert à taper ;
 la Table est une constellation de l'hémisphère sud ;
 Table est un personnage de l'univers Dragon Ball Z.

Œuvre 

 Table ou La Table surréaliste, sculpture réalisée par Alberto Giacometti en 1933.

Toponyme 

 La Table, commune française située dans le département de la Savoie ;
 La montagne de la Table (Table Mountain), massif montagneux sud-africain situé au-dessus de la ville du Cap ;
 Baie de la Table, baie de la ville du Cap en Afrique du Sud, donnant sur l'océan Atlantique ;
 Baie de la Table, baie des îles Kerguelen donnant sur l'océan Indien ;
 La Table, , volcan canadien situé en Colombie-Britannique ;
 le lac Table, lac de Californie.

Voir aussi 
 
 
 
 Tous les articles commençant par Table
 Tous les articles avec Table dans le titre

Lien externe 
 Divers sens en 1694.